Protubera är ett släkte av svampar. Protubera ingår i familjen Phallogastraceae, ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Protubera